DRAM (динамическая память с произвольным доступом) — разновидность оперативной памяти.
 Динамически распределяемая память в программировании.